Hadimrška může mít různé významy:

 Popelec Hadimrška, hlavní hrdina filmu To neznáte Hadimršku z roku 1931
 lidové označení osobního automobilu Tatra 57